L'édition 2019 du tournoi de tennis de Luxembourg se déroule du 14 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie International.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Luxembourg
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Luxembourg
Tennis en octobre 2019
Tennis